Paso de los Libres (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Paso de los Libres (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes